«Jalgpall on parem kui sex» — четвертий студійний альбом естонського гурту «Smilers». Випущено у 2001 році.

Список композицій 
 "Upun su silmadesse" - 3:58
 "Jalgpall on parem kui sex" - 4:01
 "Kalamaja cowboy" - 4:07
 "Mina, Pets, Margus ja Priit" - 3:52
 "Sina oled õige" - 4:42
 "Ma palun andeks su käest" - 4:33
 "Meteoriitide sajus" - 3:58
 "Sinu süles" - 4:00
 "Lendan" - 3:51
 "Kvaliteet aeg" - 4:03

Посилання 
 Офіційний сайт 

Музичні альбоми 2001
Альбоми Smilers